Васильки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васильки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Васильки — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Васильки — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Васильки — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Васильки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Васильки — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Васильки — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Васильки — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Васильки — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Васильки — деревня в Невельском районе Псковской области, Голубоозерская волость.
 Васильки — деревня в Невельском районе Псковской области, Трехалёвская волость.
 Васильки — посёлок в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Васильки — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Васильки — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Васильки — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Васильки — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Васильки — деревня в Оленинском районе Тверской области, Гришинское сельское поселение.
 Васильки — деревня в Оленинском районе Тверской области, Холмецкое сельское поселение.
 Васильки — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Васильки — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Васильки — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Васильки — посёлок в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Васильки — село в Лохвицком районе Полтавской области.

См. также 
 Василёк (значения)